Ortigoza es un apellido

Antropónimos
 Adelita Ortigoza, modelo y bailarina paraguaya.
 Antonio Ortigoza, futbolista argentino.
 José Ortigoza, futbolista paraguayo.
 Néstor Ortigoza, futbolista argentino, de nacionalidad paraguaya.